Sovak oder Sovák ist der Familienname folgender Personen:

 Jiří Sovák (geb. Jiří Schmitzer; 1920–2000), tschechischer Schauspieler
 Pravoslav Sovak (1926–2022), Schweizer Bildender Künstler